Puchar Świata w skeletonie 2009/2010 była to 24. edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Park City 12 listopada 2009 roku, a zakończył 22 stycznia 2010 roku w Igls.

Punktacja

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

kobiety

mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIBT

Puchar Świata w skeletonie
2009 w skeletonie
2010 w skeletonie